Московский театр комедии — театр в Москве.

История 
Датой основания театра считается 31 января 2009 года. В этот день состоялась премьера спектакля, который сплотил вокруг себя интереснейших людей, спектакля «Номер 13» по пьесе Рея Куни (режиссёр — Сергей Ефремов).

Просуществовав один сезон, блестящую постановку сняли с репертуара ТИ им. Б. Щукина, в связи с выпуском студентов.
Выпускник и режиссёр спектакля искал возможность продолжить играть «Номер 13». В этом же году он приходит работать в театр «Ромэн» и встречает Климушина Александра — зав. ХПЧ,с которым они решают возобновить постановку. За собственные средства восстанавливают декорации, покупают реквизит, костюмы и вместе с Театральным агентством «Арт-Вояж» создают фестиваль «Студенческая среда», в рамках которого, на сцене Театрального центра на Дубровке, проходит «Номер 13».

Спектакль играется ещё некоторое время, но возникают экономические проблемы и на полгода работа останавливается, но спустя полгода в 2010 году возобновляется в рамках фестиваля «Новая премьера».
В этом же году уже сформировавшаяся студенческая труппа, заявляет себя как театр — Московский театр комедии и выпускает спектакль «Любовь по тарифу» по пьесе Николая Коляды «Мы едем, едем, едем…» (Режиссёр Вячеслав Иванов).

В мае 2011 года официально организуется АНО «Московский театр комедии». Сергей Ефремов — художественный руководитель и директор.

1 мая 2013 г. На сцене Театриума на Серпуховке премьера спектакля "Истории похождений" (режиссёр — Сергей Ефремов, художник — Евгения Шутина).

Репертуар 

 2009 г. «Номер 13» Рей Куни
Реж. — Сергей Ефремов, художник — Акинф Белов, в ролях: Сергей Ефремов, Азамат Нигманов, Екатерина Фурсенко, Антон Косточкин, Никита Заболотный, Марина Соколова, Екатерина Ефимова, Ирина Горбачёва, Татьяна Афанасьева, Николай Быстров, Тимур Еремеев, Александр Сазонов.

 2010 г. «Любовь по тарифу» Н. Коляда
Реж. — Вячеслав Иванов, в ролях: Сергей Ефремов, Мария Сластнёнкова, Екатерина Ефимова.

 2013 г. «Истории  похождений» 
Реж. — Сергей Ефремов, художник — Евгения Шутина, в ролях: Алексей Ягудин, Мирослава Карпович

Труппа

Актёры 
 Татьяна Афанасьева
 Ирина Горбачёва
 Тимур Еремеев
 Екатерина Ефимова
 Александр Зачиняев
 Азамат Нигманов
 Александр Сазонов
 Мария Сластнёнкова
 Екатерина Фурсенко
 Николай Быстров
 Антон Косточкин
 Марина Соколова
 Никита Заболотный
 Евгения Грачёва

Режиссёры 
 Вячеслав Иванов

Руководство 
 Сергей Ефремов — художественный руководитель, директор

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт театра

Театры, основанные в 2009 году
Драматические театры Москвы
Театры по алфавиту
Театры комедии